Proeiro, ou em linguagem coloquial "o proa", é um tripulante que, posicionado mais a proa da embarcação, torna-se responsável pela regulagem das velas,  a vela de estai, o genoa ou o Spinnaker.

O outro velejador importante à popa  é o timoneiro ou "o leme"

Ver também
 Patrão (náutica)

Náutica
Profissões
Iatismo